Mansoa pode ser:
 Mansoa - género botânico pertencente à família Bignoniaceae
 Mansoa - sector na Guiné Bissau
 Rio Mansoa - rio na Guiné Bissau

Desambiguação